Ruta 51 o Carretera 51 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 51.
 Ruta Provincial 51, en la provincia de Buenos Aires.

Uruguay 
 Ruta 51.

Carreteras por número